E493 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador
 Sorbitaanmonolauraat, een voedingsstof met E-nummer E493